A Serie A 2008-09 foi a 107ª edição do Campeonato Italiano de Futebol (e a 77ª em rodada única) disputada entre 30 de agosto de 2008 e 31 de maio de 2009. A Internazionale de Milão sagrou-se campeã, sendo o seu décimo sétimo título e quarto consecutivo. O artilheiro do campeonato foi Zlatan Ibrahimović (Inter) com 25 gols.

Classificação 

¹Lazio vai participar da Copa da UEFA 2009-10, por ter ganho a Copa da Italia 2008-09.

Resultados

Artilheiros

Ligações externas 
Site Oficial

Campeonato Italiano de Futebol - Série A
2008 no futebol
2009 no futebol
Desporto na Itália em 2008
Desporto na Itália em 2009